Fotbollsturneringen vid Olympiska sommarspelen 2008, spelades mellan den 6 augusti och 23 augusti 2008. Matcherna började alltså spelas två dagar före OS-invigningen.

I damturneringen spelade de ordinarie a-landslagen. Men i herrturneringen var det U23-landslagen som spelade. Varje lag hade dispens på att ha 3 överåriga spelare i truppen. Varför inte herrarna deltar med a-landslagen beror bland annat på att OS går samma år som EM-slutspelet.

Medaljfördelning

Spelplatser 
 Peking: Pekings Nationalstadion
 Peking: Workers Stadium
 Qinhuangdao: Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium
 Shanghai: Shanghai Stadium
 Shenyang: Shenyang Olympic Stadium
 Tianjin: Tianjin Olympic Sports Centre Stadium

Deltagande nationer

Herrar

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Damer

Gruppspel

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Ranking av grupptreor

Slutspel

Externa länkar